Le Mesnil, település Franciaországban, Manche megyében
Le Mesnil-Mauger, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Mesnil-Eudes, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Mesnil-en-Thelle, település Franciaországban, Oise megyében
Le Mesnil-Germain, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Mesnil-Benoist, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Mesnil-Robert, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Mesnil-Auzouf, település Franciaországban, Calvados megyében.
Le Mesnil-Esnard, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Le Mesnil-sous-Jumièges, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Le Mesnil-Durdent, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében